Longueville puede referirse a

Lugares

Longueville, población de Nueva Gales del Sur.

Longueville, comuna de Calvados.
 Longueville, comuna de Lot y Garona.
 Longueville, comuna de Mancha.
 Longueville, comuna de Paso de Calais.
 Longueville, comuna de Sena y Marne.

Personas 
 Enrique II de Orléans, duque de Longueville, personaje histórico del siglo XVII.